

Musica 

 Risonanza – pedale del pianoforte, detto anche forte
 Risonanza acustica – in musica e acustica è un caso particolare della risonanza fisica.

Scienza

Astronomia 

Risonanza orbitale – in meccanica celeste è una particolare configurazione dei parametri orbitali di diversi corpi celesti, che stanno fra loro secondo rapporti fra numeri interi.
Risonanza di evezione – in astronomia avviene quando la velocità di precessione di un satellite uguaglia quella di rivoluzione.
 Risonanza di Kozai – In astronomia è una condizione di interazione tra l'inclinazione e l'eccentricità di un'orbita satellitare.

Chimica 
 Risonanza – in chimica è il fenomeno per cui un'unica formula di struttura è insufficiente a rappresentare una molecola

Fisica 
 Risonanza – in fisica è un fenomeno comune a tutti gli oscillatori (meccanici, elettronici o quantistici).
 Risonanza – in fisica delle particelle, picco situato intorno a una certa energia che si trova nelle sezioni d'urto differenziali degli esperimenti di scattering
 Risonanza magnetica nucleare – tecnica di indagine medica che si basa sulla misurazione della precessione dello spin di alcuni nuclei atomici sottoposti ad un campo magnetico.
 Risonanza atomica – Il decadimento di un elettrone eccitato dà luogo alla emissione di un fotone. La corrispondente radiazione è denominata radiazione di risonanza atomica.

Altri progetti